Gundlachia meehiana är en snäckart som beskrevs av William Stimpson. Gundlachia meehiana ingår i släktet Gundlachia och familjen Ancylidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sötvattenslungsnäckor
meehiana